Вилчу́ра (вильчура, винчу́ра, волчу́ра, вилдшу́ра, виндшура) — в России 2-й пол. XVIII — 1-й пол. XIX века волчья шуба вверх мехом, или просто меховая шуба. Прилагательное — «вильчурный».

Этимология 
Слово вилчура образовано от польского wilczura через немецкое Wilkschur («волчья шуба»).

 Из волчьих мѣхов дѣлают так называемыя вилдшуры. (Бюшинг 69.)
 <Ефендий> был тогда в волчурѣ. (Зап. Блтв IV 78)
 Нынѣ мода пошла на шубы или виндшуры бобровыя. (Рдщв Торг 137)

В западноевропейской моде witchoura (witzchoura, witgchoura, vildschoura) — с 1808 по 1818 гг. — женское длинное зимнее пальто из шерсти или бархата с меховой подкладкой или опушкой и капюшоном, типа редингота.. Как писали западные модные журналы, их познакомили с этой модой русские в 1808 году.

В 1830-е годы название было воскрешено для шубы без капюшона, но с высоким стоячим воротником и очень длинными рукавами. Также отделывалась мехом.

Примечания 

Верхняя одежда